Gripopterygidae — семейство насекомых из отряда веснянок (Plecoptera) подотряда Antarctoperlaria.

Описание 
У большинства представителей крылья хорошо развиты, но в горных и субантарктических регионах известны несколько безкрылых родов (Andiperlodes, Andiperla, Megandiperla). Иногда могут отсутствовать простые глазки.

Классификация 
В состав семейства включают около 50 родов и 277 видов.
 Antarctoperlinae Enderlein, 1909
 
 
 
 
 
 
 
 Dinotoperlinae McLellan 1977

 

 Gripopteryginae Enderlein, 1909
 
 
 
 
 
 
 
 Leptoperlinae Banks, 1913
 
 
Leptoperla cacuminis
 
 
 
 
 
 
 Paragripopteryginae Illies 1963
 
 Andiperla willinki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zelandoperlinae McLellan, 1977
 Acroperlini McLellan 1977
 
 
 
 
 
 
Riekoperla darlingtoni
 
 Megaleptoperlini McLellan, 1977
 
 Zelandoperlini McLellan, 1977
 
 
 Incertae sedis
 
 
 
 † 
 † 
 †

Распространение 
Представители семейства встречаются в Австралии и Южной Америке.

Примечания

Ссылки 
 A revision of the Australian and Tasmanian Gripopterygidae and Nemouridae (Plecoptera)

Веснянки
Семейства насекомых